Europeiska cupvinnarcupen 1977/1978 vanns av Anderlecht, Belgien som i finalen slog Austria Wien, Österrike med 4-0. Det var Anderlechts tredje raka final och andra finalseger.

Kvalificeringsomgång

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Externa länkar 

Säsongen 1977/1978 på UEFA:s sida 
Cup Winners' Cup Resultat på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

1977 i Europa
1978 i Europa
Fotbollssäsongen 1977/1978
1977/1978